Rasino () ist der Name folgender Orte in Russland:
 Rasino (Astrachan), Dorf in der Oblast Astrachan
 Rasino (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Gurjewsk (Louisenfelde, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Rasino (Kaliningrad, Polessk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Polessk (Juwendt (1938–1946 Möwenort), (Alt) Heidendorf und Neu Heidendorf, Kreis Labiau)
 Rasino (Kaliningrad, Krasnosnamensk), untergegangener Ort in der Oblast Kaliningrad, Rajon Krasnosnamensk (Doristhal, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)
 Rasino (Ohrid), Ort in der Opština Ohrid in Nordmazedonien